Syn steht für:

 Syn (Mythologie), Göttin der Gerechtigkeit in der germanischen Mythologie
 syn(-), griechische Präposition und Vorsilbe, siehe Liste griechischer Präfixe #syn
 syn, Stereo-Deskriptor in der organischen Chemie, siehe syn-anti-Notation
 Syn, Pseudonym eines deutschen Musikproduzenten, siehe Peter Kuhlmann (Musikproduzent)
 Sýn, früherer Name des isländischen Fernsehsenders Stöð 2 Sport

SYN steht für:
 SYN (Magazin), österreichisches wissenschaftliches Periodikum
 SYN (Künstlergruppe)
 Synaspismos, frühere politische Partei in Griechenland
 Synchronize Control Flag des TCP, siehe Transmission Control Protocol #Aufbau des TCP-Headers

Siehe auch:

Abkürzung